Герб штату Бразилії — офіційний символ штату, який має кожен штат.

Список

Герби Бразилії
Бразилії
Національні символи Бразилії
Списки:Бразилія